Erlanger Schule steht für:

 Erlanger Theologie, Richtung innerhalb der Erweckungstheologie
 Erlanger Konstruktivismus, philosophisch-konstruktivistische Schule
 Erlanger Schule der Informationspsychologie, Arbeiten auf dem Gebiet der Intelligenzforschung

Siehe auch:
 Erlanger Programm, geometrisches Forschungsprogramm